Serra Negra, cadeia montanhosa brasileira

Localidades
Serra Negra (São Paulo), município
Serra Negra do Norte, município no Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos